Ime (toponim) Podunavlje može se odnositi na:
 Podunavlje, široko područje zemalja koje imaju izlaz na Dunav; dunavske zemlje, podunavske zemlje (Donauländer);
 Pridunavlje, krajevi i regije uz tok Dunava;
 Podunavlje (Bilje), naselje općini Bilje, u Baranji;
 Podunavlje (općina), bivša novosadska općina;

Riječ Podunavlje sastavni je dio složenih naziva:
 Hrvatsko Podunavlje za Baranju, istočnu Slavoniju i zapadni Srijem;
 Lovište Podunavlje – Podravlje u Baranji;